Slovo čep nebo ČEP má několik významů:

Obecně válcovitý předmět nebo válcovitá část předmětu, kde délka a průměr mají blízkou hodnotu.
 čep (strojnictví) – část hřídele uložená v ložisku nebo v náboji
 čep (strojní součást) – spojovací součástka 
 výstupek (většinou válcovitý) na tělese sloužící k manipulaci nebo k upevnění či ustavení jiného tělesa
 hutní polotovar – krátký válec k protlačování (tváření)
 čep (truhlářství) – viz čepování
 čep (lesnictví) – slabší konec sortimentů surového dříví (kulatiny)

zkratka
 ČEP – Český ekumenický překlad bible
 starší zkratka pro České energetické podniky

příjmení osob
 David Čep (* 1980) – český fotbalista
 Jan Čep (1902–1974) – český katolický spisovatel a překladatel
 Tomáš Čep (1886 – 1959 ), československý sociolog

jiné významy
 čepy na mandlích při angíně
 zátka nebo také pípa u sudu
 výčepní zařízení (pivo od čepu)